

Geografia

Svizzera 
 Feldbrunnen-Sankt Niklaus – comune nel distretto di Lebern (Canton Soletta)
 Sankt Niklaus – comune nel distretto di Visp (Canton Vallese)
 Sankt Niklaus Dorf – ex comune ora frazione di Sankt Niklaus, comune nel distretto di Visp (Canton Vallese)
 Sankt Niklaus Matt – ex comune ora accorpato a Sankt Niklaus, comune nel distretto di Visp (Canton Vallese)

Pagine correlate 
 San Nicolao, pagina di disambiguazione